Ел Треинта има више значења:

 Ел Треинта (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Треинта, Лас Агилас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Треинта, Сан Худас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Треинта (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику